Анатолий Данилович Жаботинский (род. 17 ноября 1939 года) — советский, российский учёный и конструктор в области ракетостроения, участник создания стратегических ракетных комплексов подводных лодок ВМФ СССР (ГРЦ им. академика В. П. Макеева). Доктор технических наук (1999), профессор. Профессор Челябинского государственного университета, профессор Южно-Уральского государственного университета. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1972). Награждён Орденом «Знак Почёта» (1975), Орденом Трудового  Красного Знамени, медалями.

Биография 
Анатолий Данилович Жаботинский родился 17 ноября 1939 года.

В 1962 году окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ): инженер-механик.

С 1962 года — в городе Миасс Челябинской обл., в СКБ № 385 (с 1966 года — КБ машиностроения, с 1993 года — Государственный ракетный центр) на должностях от инженера до начальника экспериментально-исследовательского отдела.

Участник проектирования и экспериментальной отработки стартовых систем, систем подводного старта 2-го и 3-го поколений морских ракетных комплексов.

Кандидат технических наук (1989). Доктор технических наук (1999).

Делегат XVII съезда ВЛКСМ (1974).

С 1982 года — старший преподаватель, доцент, профессор кафедры «Прикладная газовая динамика», профессор кафедры «Прикладная механика» филиала Челябинского государственного университета в городе Миассе.

С 1986 по 1998 год — руководитель ОНИЛ «Термодинамика двухфазных сред».

С 1989 года — член Диссертационных советов при ЮУрГУ.

С 2002 года — заведующий кафедрой «Автоматические установки» Южно=Уральского государственного университета.

Учёное звание — профессор.

Автор свыше 100 научных работ, 103 изобретений, 12 из которых внедрены.

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола (1972)
 Орден Трудового Красного Знамени (1984)
 Орден «Знак Почёта» (1975)
 Медаль имени академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России
 Заслуженный работник предприятия (ГРЦ имени академика В. П. Макеева)
 Премия имени В. П. Макеева

Примечания

Литература 
 Силин В. Л. Жаботинский Анатолий Данилович // Миасс. Энциклопедический словарь. — Миасс: Геотур, 2003. С. 136.
 Жаботинский Анатолий Данилович // Руководители и ведущие специалисты Государственного ракетного центра «КБ им. академика В. П. Макеева»: Биографический словарь / Под общ. ред. В. Г. Дегтяря. — Миасс: ГРЦ «КБ им. академика В. П. Макеева». 2004. С. 206.
 Жаботинский Анатолий Данилович // «На земле, в небесах и на море...»: Аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета / Сост.: А. П. Моисеев, М. Н. Араловец; отв. за выпуск Е. К. Спиридонов. — Челябинск, 2007. C. 102.
 Сакулин В. Д., Калашников С. Т. Морское ракетостроение // Научные школы ЮУрГУ. История развития / Под ред. А. Л. Шестакова и Г. П. Вяткина. — Челябинск, 2008. С. 171—182.
 Силин В. Л. Жаботинский Анатолий Данилович // Челябинская область : энциклопедия в 7 т. Т. 2: Д–И / Гл. ред. К. Н. Бочкарев. – Челябинск, 2008. С. 290.

Ссылки 
 Страница на сайте ЧелГУ
 Страница в Свободной энциклопедии Урала

Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Доктора технических наук
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Преподаватели филиала ЧелГУ в Миассе
Конструкторы СССР
Конструкторы России
Конструкторы ракетной техники
Конструкторы ракетно-космических систем
Сотрудники Государственного ракетного центра
Персоналии:Миасс
Учёные СССР
Инженеры по алфавиту
Инженеры СССР
Инженеры России
Машиностроители СССР
Учёные России
Машиностроители России
Изобретатели и рационализаторы
Изобретатели по алфавиту